mergel (sedimentologie), een sedimentair gesteente bestaande uit een mengsel van klei en kalk
 Limburgse mergel, de naam die in het zuiden van Limburg aan krijtgesteente gegeven wordt
 Mergel (bouwmateriaal), gewoonlijk wordt hiermee Limburgse mergel bedoeld
 Mergelstenen, stenen die gehakt of gezaagd zijn uit het bouwmateriaal
 keimergel